Насі-горенг (інд. nasi goreng, буквально - «смажений рис») - страва індонезійської кухні, малайзійської, а також деяких інших національних кухонь.
 Насі (яп. 梨, насі) — рослина роду груш (Pyrus), що широко вирощується у Східній Азії.